O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) é uma autarquia do governo do estado brasileiro do Tocantins, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (SEAGRO), sendo o órgão oficial responsável pela prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares do Tocantins. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) foi criado pela lei estadual nº 020, de 21 de abril de 1989, tendo como seu órgão antecessor a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (EMATER-GO). O órgão possui atuação em todos os municípios tocantinenses, tendo a sua sede central em Palmas.

Ver também 
 Agricultura familiar
 Ministério do Desenvolvimento Agrário
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
 Companhia Nacional de Abastecimento
 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

Ligações externas 
 
 

Tocantins
Governo do Tocantins
Organizações fundadas em 1989